Niya - piąty album studyjny polskiej grupy muzycznej Batalion d’Amour. Wydawnictwo ukazało się w grudniu 2005 roku nakładem wytwórni muzycznej Metal Mind Productions.

Lista utworów

Twórcy 
 Karolina Andrzejewska - śpiew
 Piotr Grzesik - gitara, gitara basowa, śpiew
 Robert Kolud - gitara
 Mirosław Zając - instrumenty klawiszowe
 Mariusz „PAJDO” Pająk - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Batalion d’Amour
Albumy muzyczne wydane w roku 2005